Winterhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Winterhorn (bergstopp i Schweiz, Bern), 
 Winterhorn (bergstopp i Schweiz, Uri),